Симоне́нко () — украинская фамилия от личного имени .

Известные носители

А 
 
 Симоненко, Алексей Фёдорович (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Симоненко, Алексей Юрьевич (род. 1976) — исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины с 17 июля 2022 года, полковник юстиции.

В 
 Симоненко, Валентин Константинович (род. 1940) — председатель Счётной палаты Украины (с 1996), и. о. Премьер-министра Украины (1992), член-корреспондент НАН Украины, Герой Украины.
 Симоненко, Василий Андреевич (1935—1963) — украинский советский поэт, журналист.
 Симоненко, Виктор Дмитриевич (1937—2006) — советский и российский педагог, член-корреспондент РАО.
 Симоненко, Владимир Борисович (род. 1948) — советский и российский учёный, специалист в области военно-полевой терапии, генерал-майор медицинской службы (1995), член-корреспондент РАМН (2005), член-корреспондент РАН (2014).

И 
 Симоненко, Иван Петрович (род. 1957) — советский и украинский политический деятель председатель партии «Русско-Украинский союз» (РУСЬ) (1998—2009).
 Симоненко, Игорь Борисович (1935—2008) — советский и российский математик, заслуженный деятель науки РФ.

Н 
 Симоненко, Наталья Сергеевна (род. 1988) — российская волейболистка.

П 
 
 Симоненко, Пётр Николаевич (род. 1952) — первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины.

С 
 Симоненко, Семён Яковлевич (1904—1976) — генерал-майор авиации Советского Союза, начальник Качинского Краснознаменного военного авиационного училища лётчиков им. А. Ф. Мясникова.

Я 
 Симоненко, Ярослава Анатольевна (род. 1996) — российская волейболистка.

Топоним 
 Симоненко — село в Красногвардейском районе Крыма.

См. также 
 Симоненков
 Симонов